«Секретная служба Его Величества» (2006) — двенадцатисерийный телевизионный сериал режиссёра Игоря Калёнова, произведённый кинокомпанией «Никола-фильм» по заказу кинокомпании «ДомФильм». Фильм представляет собой 6 последовательных связанных эпизодов, каждый из которых состоит из двух частей (серий).

Сюжет 
События фильма разворачиваются в начале XX века, в период с 1903 по 1906 годы. Российской империи угрожает неведомая ранее опасность — политический террор.

Молодой и талантливый студент Сергей Извеков планирует стать авиатором, но после того, как его невеста оказывается в центре террористического акта, он круто меняет свою жизнь и становится сотрудником «Секретной службы Его Величества». В этом специальном подразделении собраны лучшие российские сыщики, призванные эффективно и незаметно для окружающих защищать Империю от внутренних врагов.

В качестве действующих героев сериала выступают известные исторические фигуры: Фёдор Шаляпин, Максим Горький, Василий Верещагин, Николай Жуковский, Матильда Кшесинская, Мария Андреева, Григорий Гершуни, Леонид Красин, Евно Азеф.

В ролях

Список серий

Создатели 
Режиссёр: Игорь Калёнов.
Продюсер: Владимир Досталь.
Исполнительный продюсер: Евгений Григорьев, Анастасия Торлакян.
Автор сценария: Валерий  Яковлев, при участии Евгения Лабецкого.
Кинооператор: Андрей Воробьёв.
Художник: Мария Белозёрова.
Художник по костюмам: Татьяна Патрахальцева.
Композитор: Игорь Щербаков.
Звукорежиссер: Сергей Мошков.
Монтаж: Елена Карелина, Оксана Лазарева.

Прокат 
Премьера фильма состоялась летом 2007 года на телеканале НТВ, а повторный показ — весной 2008 года. В 2007 году компанией Ruscico сериал был выпущен на DVD.

Среди зарубежных стран, транслировавших сериал:

Примечания 
Постановку фехтовальных сцен в сериале осуществил петербургский фехтмейстер Сергей Мишенёв. Он же сыграл небольшую роль Барона, фехтующего с главным героем Сергеем Извековым (Юрий Тарасов).

Ссылки 
 .
 «Секретная служба Его Величества» на сайте кинокомпании «Никола-фильм».
 «Секретная служба Его Величества» на сайте Ruskino.

Фильмы по алфавиту
Детективные фильмы России
Фильмы 2006 года
Фильмы Игоря Калёнова
Фильмы России 2006 года
Фильмы:Персонаж:Фёдор Шаляпин
Фильмы:Персонаж:Максим Горький